Нуева Линдависта има више значења:

 Нуева Линдависта (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Линдависта (Маравиља Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику